El Zapotillo bezeichnet:

 El Zapotillo (Chiapas), Ort in Chiapas, Mexiko
 El Zapotillo (Jalisco), Ort in Jalisco, Mexiko

Siehe auch:
 Zapotillo